Barden (Craven), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire ,in het district Craven
 Barden (Richmondshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire ,in het district Richmondshire